Иевцево — название населённых пунктов в России:

 Иевцево — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Иевцево — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.